Estação Jardim Aeroporto (CBTU) — estação de VLT de Parnamirim, Rio Grande do Norte
 Estação Jardim Aeroporto atual Estação Washington Luís (Metrô de São Paulo) — estação de monotrilho do Metrô de São Paulo, São Paulo

Jardim Aeroporto